Maximum Receive Unit – największy pakiet danych, jaki dane urządzenie może odebrać (zobacz też MTU)
 Międzyrzecki Rejon Umocniony
 Most Recently Used – skrót od listy ostatnio używanych (plików, adresów)
 Mru – grupa etniczna w Bangladeszu i Birmie
 Mru – język mniejszościowy w Bangladeszu i Birmie